Gua (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Gua (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Gua – imię szympansa, który był uczony ludzkiego języka